Zimper ist der Familienname von:

 Heinz Zimper (* 1955), österreichischer Beamter und Bezirkshauptmann
 Sven Zimper (um 1970), deutscher Musiker und Sänger 
 Walter Zimper (1942–2008), österreichischer Politiker